El término dispositivo puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un mecanismo o artificio para producir una acción prevista;
 a un dispositivo intrauterino (DIU), un dispositivo anticonceptivo que se coloca en el interior del útero e impide la anidación del óvulo fecundado;
 a un dispositivo Braille, cualquier aparato electrónico que sirve para la interpretación o generación del lenguaje Braille, tanto de forma física como virtual; 
 a un dispositivo acústico de largo alcance, un arma acústica (definida como “arma no letal”) producida por los Estados Unidos que puede usarse para la emisión de sonidos que provocan dolor;
 en informática, existen dispositivos de diverso tipo:
un periférico o dispositivo, es un elemento auxiliar e independiente conectado a la unidad central de procesamiento de la computadora;
 un dispositivo móvil o teléfono móvil, no conectado a una computadora si no a Internet
 una tableta portátil, conectada a Internet.

 a la organización para acometer una acción;
 a la legislación dispositiva, la que se utiliza a un contrato si las partes no determinan lo contrario.

Notas